Durante la seconda guerra mondiale, ebbero luogo diverse conferenze di Mosca, a cui parteciparono i capi di governo o i rappresentanti degli Alleati: Regno Unito, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica.

Prima conferenza di Mosca (1941)
La prima conferenza di Mosca della Seconda guerra mondiale ebbe luogo dal 29 settembre al 1º ottobre 1941. W. Averell Harriman, che rappresentava gli Stati Uniti e Lord Beaverbrook, rappresentante del Regno Unito, incontrarono Stalin per rassicurare quest'ultimo che avrebbero aiutato l'URSS nella comune lotta contro la Germania nazista.

Seconda conferenza di Mosca (1942) 
La seconda conferenza di Mosca ebbe luogo dal 12 agosto al 17 agosto 1942. Winston Churchill, Harriman e Stalin pianificarono la Campagna del Nordafrica e discussero il successivo sbarco per aprire un nuovo fronte nella Francia del nord.

Terza conferenza di Mosca (1943) 
Una terza conferenza di Mosca si svolse dal 18 ottobre all'11 novembre 1943: si incontrarono i ministri degli esteri Anthony Eden, Cordell Hull, e Vjačeslav Michajlovič Molotov, che stipularono la Dichiarazione di Mosca.

Quarta conferenza di Mosca (1944) 
Una quarta conferenza di Mosca si tenne il 9 ottobre 1944. L'incontro tra Stalin e Winston Churchill avvenne mentre gli Alleati erano da poco sbarcati in Normandia e i sovietici si dirigevano dalla Romania verso la Bulgaria e l'Ungheria;  Roosevelt era impegnato nella sua quarta campagna elettorale e non poteva essere presente, ma inviò come rappresentante a Mosca l'ambasciatore Harriman.

Per Churchill pareva indispensabile porre un argine all'avanzata sovietica, e in particolar modo tenerla lontana dalla Grecia. Durante l'incontro il primo ministro britannico passò a Stalin un semplice foglio di carta, su cui erano indicate le seguenti percentuali di influenza delle quali le due potenze avrebbero potuto godere nei Balcani dopo la fine delle ostilità:

Mentre per la Polonia la conferenza diede il risultato quasi implicito del conferimento totale di essa al governo comunista di Lublino e quindi all'URSS.

L'accordo risultante da questa conferenza è noto come Accordo Churchill-Stalin sui Balcani, o "Accordo delle percentuali".

Quinta conferenza di Mosca (1945) 
Nel dicembre 1945 si tenne una conferenza dei ministri degli Esteri degli Stati Uniti (James Francis Byrnes), del Regno Unito (Ernest Bevin), e dell'Unione Sovietica (Vyacheslav Molotov). L'incontro durò dal 16 dicembre al 26 dicembre 1945 e fu incentrato sui problemi dell'occupazione dei territori conquistati.

Note

Voci correlate 
 Conferenze degli Alleati durante la seconda guerra mondiale

Storia di Mosca
Conferenze della seconda guerra mondiale